Сан-Жозе-ду-Дивину (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сан-Жозе-ду-Дивину (Пиауи) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.